Сергей Серафимович Перуанский (род. ) — российский учёный, публицист и государственный деятель.

Окончил Казанский государственный университет, кандидат физико-математических наук. Преподавал там же.

В 1990—1993 гг. народный депутат РСФСР. 28 мая 1990 г. на Съезде народных депутатов выдвинул свою кандидатуру на пост Председателя Верховного Совета РСФСР, после непродолжительного обсуждения снял свою кандидатуру.

В декабре 1991 г. постановлением Правительства РСФСР был включён в состав академиков-учредителей Российской академии образования, однако в изменённый вариант этого списка, утверждённый в апреле 1992 г., не вошёл.

Библиография 
 О сложности простоты. О простоте сложности: Педагогические беседы: Книга для учителя. — М. : Просвещение, 1993. — 48 c.
 Манифест Гуманистической партии: государственная идеология России XXI века. — М. : РГО, 2001. — 128 с.
 В защиту великих: Трактат о том, как знаменитые философы трактуют великих: В 2 т. — М. : РГО, 2005.

Примечания 

Народные депутаты России
Выпускники Казанского университета